Le qualificazioni del singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Zheng Jie (ultimo turno)
  Zarina Dijas (entrata in tabellone)
  Misaki Doi (ultimo turno)
  Ol'ga Govorcova (qualificata)
  Anna Tatišvili (ultimo turno, ritirata)

 Mirjana Lučić-Baroni (qualificata) 
 Sílvia Soler Espinosa (qualificata) 
 Luksika Kumkhum (primo turno) 
 Zheng Saisai (ultimo turno)

Qualificate 

  Mirjana Lučić-Baroni 
  Ashleigh Barty

  Sílvia Soler Espinosa 
  Ol'ga Govorcova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2014
WTA Tour 2014